ERP, Enterprise Resource Planning (ang.) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa
ERP, Effective Radiated Power (ang.) – efektywna moc wypromieniowana
ERP – Ejército Revolucionario del Pueblo – kolumbijska organizacja partyzancka
ERP – Ejército Revolucionario del Pueblo – argentyńska organizacja partyzancka
ERP Event-related potential (ang.) – potencjały wywołane
 Ekologiczna reforma podatkowa

Zobacz też 
 Erp